Clifford. Wielki czerwony pies, (Clifford the Big Red Dog)
 Clifford. Wielki czerwony pies – książka Normana Bridwella
 Clifford. Wielki czerwony pies – seria książek Normana Bridwella
 Clifford. Wielki czerwony pies – amerykański serial animowany z lat 2000–2003
 Clifford. Wielki czerwony pies – amerykański serial animowany z lat 2019–2021
 Clifford. Wielki czerwony pies – amerykański film z 2021 w reżyserii Walta Beckera